Feel Me – album dei Cameo del 1980
Feel Me – singolo di Tyga del 2017
Feel Me – singolo promozionale di Selena Gomez del 2020